Giovanni Caselli (1698-1752) – decoratore italiano
Giovanni Caselli – inventore del pantelegrafo
Giovanni Caselli – archeologo e divulgatore scientifico